L'amico Gipsy – serie televisiva canadese trasmessa dal 1963 al 1965
L'amico Gipsy – serie televisiva canadese trasmessa dal 1979 al 1985